Паласова мачка или манул (-{Otocolobus manul}-) је врста сисара из породице мачака (-{Felidae}-). Име је добила по немачком научнику Петеру Паласу, који ју је у 18. веку открио на обали Каспијског језера.

Распрострањење 
Врста је присутна у Азербејџану, Авганистану, Индији, Ирану, Јерменији, Казахстану, Кини, Киргистану, Монголији, Пакистану, Русији, Таџикистану, Туркменистану и Узбекистану.

Станиште 
Паласова мачка (-{Otocolobus manul}-) има станиште на копну.

Угроженост 
Паласова мачка је на нижем степену опасности од изумирања, и сматра се скоро угроженим таксоном.

Врста је уписана је у међународну и руску црвену листу.

Популациони тренд 
Популација Паласове мачке се смањује, судећи по расположивим подацима. У јулу 2020. године у зоолошком врту у Новосибирску названом по Р. А. Шилоу, 3 женке манула донијеле су потомство, 16 младунаца.

Референце

Литература 
 -{IUCN}- црвена листа угрожених врста, детаљнији подаци о врсти

Спољашње везе 
 Један редак степски Рус

Мале мачке
Скоро угрожени таксони